Gewichtheffen is een van de sporten die tijdens de Middellandse Zeespelen worden beoefend. De sport staat sinds de eerste editie op het programma.

Geschiedenis 
Gewichtheffen is een van de basissporten van de Middellandse Zeespelen. Enkel in 1963 stond deze sport niet op het programma van de Spelen. Tijdens de Middellandse Zeespelen 1951 stonden er enkel onderdelen voor mannen op het programma, hetgeen niet onlogisch was, aangezien vrouwen pas in 1967 voor het eerst mochten deelnemen aan de Middellandse Zeespelen. Het zou echter nog tot 2001 duren vooraleer er vrouwelijke gewichtheffers te zien waren op de Middellandse Zeespelen. Momenteel staan er acht categorieën op het programma van de Spelen: vijf bij de mannen en drie bij de vrouwen. In elk onderdeel kunnen er twee titels gewonnen worden: een voor trekken en een voor stoten. Er wordt geen totaalklassement opgesteld, daar waar dit tijdens de Olympische Zomerspelen wel het geval is. Tot en met 1993 werden er overigens enkel medailles uitgereikt voor het totaalklassement.

Onderdelen

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel

Externe link 
 Officiële website Internationaal Comité van de Middellandse Zeespelen